Slussen – część Sztokholmu
 Slussen – stacja metra w Sztokholmie